Cartucho (arquitetura) - um elemento decorativo
 Cartucho (áudio) - um dispositivo de armazenamento de áudio semelhantes a uma cassete
 Cartucho (Goiatins) - um distrito brasileiro no estado do Tocantins
 Cartucho (impressora) - um dispositivo de armazenamento de tinta usado em impressoras
 Cartucho (jogo eletrônico) - um dispositivo de armazenamento de dados empregado em videogames
 Cartucho (armas de fogo) - uma parte da munição de uma arma de fogo
 Cartucho egípcio - um símbolo egípcio onde se inscrevia o nome do rei

Ou ainda:
 Ordem dos Cartuxos - monges pertencentes à Ordem dos Cartuxos, da Igreja Católica Apostólica Romana